Cranfield puede referirse a:

 Cranfield (Bedfordshire), Inglaterra
 Proyecto Cranfield